|}

Die Bahnstrecke Debrecen–Létavértes ist eine Regelspurstrecke im ungarischen Komitat Hajdú-Bihar. Sie verläuft vom Komitatssitz Debrecen über Sáránd nach Létavértes.

Geschichte 
Die Bahnstrecke Debrecen–Sáránd–Létavértes wurde am 8. Dezember 1894 gemeinsam mit der Nebenbahn von Sáránd nach Derecske durch die Lokalbahngesellschaft Debrecen–Derecske–Nagylétai HÉV eröffnet. Ursprünglich sollte sie von Létavértes (früher Nagyléta) über Săcueni nach Oradea im heutigen Rumänien fortgesetzt werden, jedoch entschied man sich für eine Erweiterung der Strecke ab Derecske, welche 1911 in Betrieb genommen wurde.

In den 1950er Jahren wurde wegen der Erweiterung des im Zweiten Weltkrieg gebauten Flughafens Debrecen eine Neutrassierung vorgenommen. Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2009 wurde der Personenverkehr zwischen Sáránd und Létavértes eingestellt.

Verlauf 
Die Strecke verläuft von Debrecen über Mikepércs bis Sáránd nach Süden und umgeht den Flughafen Debrecen auf seiner westlichen Seite. Anschließend verläuft sie über Hosszúpályi und Monostorpályi nach Létavértes in östlicher Richtung.

Betrieb 
Im Fahrplanjahr 2022 verkehrten als Linie S506 zwischen Debrecen, Sáránd und Nagykereki 14 Zugpaare sowie ein weiteres zwischen Debrecen und Konyár. Dabei kamen überwiegend Dieseltriebwagen der Baureihe 416 des russischen U-Bahn-Wagen-Herstellers Metrowagonmasch zum Einsatz.

Weblinks 
 MÁV-Fahrplan der Kursbuchstrecke 106 Debrecen–Nagykereki (2022) (PDF; 87 KB)
 Bilder der Betriebsstellen auf vasutallomasok.hu

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Ungarn
Bahnstrecke DebrecenLetavertes
Bauwerk im Komitat Hajdú-Bihar